Ацетат свинца — химические соединения, свинцовые соли уксусной кислоты:
 Ацетат свинца(II) с формулой Pb(CH3COO)2 (свинцовый сахар).
 Ацетат свинца(IV) с формулой Pb(CH3COO)4.